Swanton steht für:

 Swanton (Kalifornien), Gemeindefreies Gebiet im Santa Cruz County, Kalifornien
 Swanton (Maryland), Census-designated place im Garrett County, Maryland
 Swanton (Nebraska), Dorf im Saline County, Nebraska
 Swanton (Ohio) Dorf im Fulton und Lucas County, Ohio
 Swanton (Vermont), Stadt im Franklin County, Vermont

Swanton ist der Familienname folgender Personen: 

 John Reed Swanton (1873–1958), US-amerikanischer Anthropologe und Linguist
 Louise Swanton Belloc (1796–1881), französische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Nele Swanton (* 1986), irische-belgische Schauspielerin